Widman ist der Familienname folgender Personen:

 Beat Widman (um 1476–1551), deutscher Jurist und Diplomat, siehe Beatus Widmann
 Oskar Widman (1852–1930), schwedischer Chemiker

Siehe auch:
 Widmanhaus in Schwäbisch Hall
 Widmann